Томша — река в России, протекает в Макарьевском районе Костромской области. Правый приток Белого Луха.

География 
Река Томша берёт начало в болотах западнее деревни Нестерово. Течёт на юго-запад через сосновые леса. Устье реки находится в 37 км по правому берегу реки Белый Лух. Длина реки составляет 18 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Унжа от истока и до устья, речной подбассейн реки — Бассей притоков Волги ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010300312110000016706
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110001670
 Код бассейна — 08.01.03.003
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Макарьевского района
Притоки Белого Луха